Урши има више значења:

 Урши (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Урши (Валча), насеље у округу Валча у Румунији